Miguel Narros Barrios (Madri, 7 de novembro de 1928) é um diretor teatral espanhol.

Diretores de teatro da Espanha